Basil Feilding, II conte di Denbigh – politico, ambasciatore e militare inglese
 Basil Feilding, IV conte di Denbigh – nobile e politico inglese
 Basil Feilding, VI conte di Denbigh – nobile inglese